

Tramway 
 Ancienne ligne 521A Wellin - Rochefort (SNCV Luxembourg) ;
 Ancienne ligne 521B Wellin - Graide (SNCV Luxembourg).
 Ancienne ligne 521C Wellin - Graide (SNCV Luxembourg).

Voir aussi 
  

521